

Aitone Doria – ammiraglio genovese del XIV secolo, noto anche come Antonio
Antonio Doria (ca. 1495-1577) – ammiraglio genovese
Antonio Doria (1801-1871) – patriota italiano
Antonio Alessandro Doria (1851-1925) – funzionario italiano